Als Tagesgeld bezeichnet man im Bank- und Finanzwesen

 bestimmte kurzfristige Geldmarktkredite (tägliches Geld), siehe Tages- und Termingeldhandel
 das auf ein Tagesgeldkonto als einem täglich verfügbaren Geldkonto für Privatanleger eingezahlte Geld

Siehe auch:
 Tagegeld
 Tagessatz